Out of Time (übersetzbar unter anderem mit „Anschluss verpasst“) ist der Titel:

 dreier Filme:
 Out of Time (1988) (auch: Die Pyramiden des Todes)
 Out of Time – Der tödliche Auftrag (2001) (engl. Titel: Firetrap)
 Out of Time – Sein Gegner ist die Zeit (2003)

 einer Episode der britischen Fernsehserie Torchwood, siehe Torchwood/Episodenliste#Staffel 1 (Folge 10 – Out of Time)

 ein Album der Rockband R.E.M., siehe Out of Time (Album)
 ein Lied von Mick Jagger und Keith Richards (The Rolling Stones); siehe Aftermath (Album)#Titelliste
 Punkband aus Kassel